Die IGA U.S. Indoor Championships 2001 waren ein Damen-Tennis-Hartplatzturnier in Oklahoma City. Das Hallenturnier war Teil der WTA Tour 2001 und fand vom 17. bis 25. Februar 2001 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2001
Tennisturnier in Oklahoma City